

Codici 
 ARF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Acaricuara (Colombia)
 ARF (proteina)  – proteina proapoptotica

Mineralogia 
 Arf – abbreviazione di arfvedsonite

Note